Tůně ist der Name mehrerer geographischer Objekte in Tschechien

 Tůně, Ortsteil von Nechanice, Okres Hradec Králové
 Tůně (Pomezí nad Ohří), Ansiedlung von Pomezí nad Ohří, Okres Cheb
 Tůně, Ansiedlung von Uherské Hradiště, Okres Uherské Hradiště
 Tůně, Zufluss der Úpa